Edward Hyde (1609-1674),  de Clarendon, homme d'État et historien anglais ;
 Edward Hyde (1661-1723),  de Clarendon, gouverneur colonial ;
 Edward Hyde, l'antagoniste du Dr. Jekyll dans le roman L'Étrange Cas du docteur Jekyll et de M. Hyde (1886) et ses nombreuses adaptations.